Орландини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орландини, Джузеппе Мария (1676—1760) — один из известных итальянских оперных композиторов.
 Орландини, Родольфо (1905—1990) — аргентинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Орландина (значения)